La famille Carondelet est une famille noble issue de Franche-Comté.

Membres notables 
 Jean Carondelet (1429-1501), chancelier de Flandre et de Bourgogne.
 Claude Carondelet (1467-1518), conseiller de Charles Quint.
 Jean Carondelet (1469-1544), chancelier de Flandre et de Bourgogne, conseiller de Charles Quint et archevêque de Palerme.
 Ferry Carondelet (1473-1528), archidiacre de Besançon, ambassadeur et légat du pape.
 Francisco Luis Hector de Carondelet (1747-1807), gouverneur de Louisiane et de Floride.

Arbre généalogique partiel

Articles connexes 
 Armorial des familles de Bourgogne

Famille noble française